Tamban kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tamban (ö i Indonesien, Kepulauan Riau), 
 Tamban (ö i Indonesien, Kalimantan Selatan), 
 Desa Tamban, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar